Teodor Paleolog
 Teodor I Paleolog
 Teodor II Paleolog
 Teodor Paleolog (kardynał)